Tybald II (985-1004) – hrabia Blois
 Tybald II (1092-1151) – hrabia Szampanii
 Tybald II (1221-1291) – książę Baru
 Tybald II (1238-1270) – król Nawarry
 Tybald II (1263-1312) – książę Lotaryngii